Die Abkürzung AKF steht für:
 Addition-kritischer-Fahrzeugstrombelastungen-Verfahren zur Bemessung von Lichtsignalanlagen
 Aga Khan Foundation, siehe Aga-Khan-Stiftung
 akf Bank, ein Kreditunternehmen in Wuppertal
 Aktivkohlefilter
 Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft
 Arnoldshainer Konferenz
 Auf!Keinen!Fall!, deutsches Musiklabel
 Australian Koala Foundation
 Auslandskatastrophenfonds, Katastrophenfonds der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, siehe Katastrophenfonds#Hilfsfonds für Katastrophenfälle im Ausland (Auslandskatastrophenfonds)
 Autokorrelationsfunktion, siehe Autokorrelation
 Flughafen Kufra, Flughafen in Libyen (IATA-Code)

Abkürzung